Heidsiek ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Heidsiek (1843–1914), deutscher Architekt
 Wilhelm Heidsiek (1888–1944), deutscher Politiker (SPD), NS-Widerstandskämpfer